Консервати́вная па́ртия Кана́ды (, ) — политическая партия Канады, наиболее известная под таким названием с 1867 по 1942 год. Официально в этот период существовала под несколькими разными названиями.

Основана в 1867 году как Либерально-консервативная партия. В 1873 году переименована в Консервативную партию. В ходе кризиса призыва 1917 года преобразована в Юнионистскую партию, в которую, кроме консерваторов, вошла и часть либералов, которая поддержала введение призыва в условиях Первой мировой войны. В 1920 году переименована в Национальную либеральную и консервативную партию (); тогда же коалиция консерваторов и либералов фактически распалась, и в партии остались в основном лица, бывшие консерваторами до 1917 года. В 1922 году вновь переименована в Либерально-консервативную партию, в 1938 году —  в Национальную консервативную партию (). В  участвовала под именем Национальное правительство () — в такое правительство, призванное сплотить нацию в условиях Второй мировой войны, консерваторы хотели включить представителей всех основных политических сил страны, однако эти выборы они проиграли и этот проект не был реализован. В 1942 году в партии начался глубокий кризис, в результате которого она была преобразована в Прогрессивно-консервативную партию Канады.

Всё время существования партии её члены были известны под именем тори — по аналогии с членами Консервативной партии Великобритании.

История

Предыстория и основание партии (1854—1867). Первое премьерство Джона Макдональда (1867—1873) 

Истоки Консервативной партии Канады восходят к 1854 году, когда в провинции Канада было образовано коалиционное правительство из представителей Синей партии Жоржа Этьенна Картье, онтарийских либералов, а также консерваторов во главе с сэром Джоном Александером Макдональдом.

В 1867 году, после образования Канадской конфедерации, на базе этих течений была создана единая Либерально-консервативная партия, лидером которой стал Макдональд, одновременно ставший и первым премьер-министром Канады. В своих рядах партия объединила всех сторонников консерватизма и лоялизма — в частности её поддерживали оранжисты и квебекские католические круги. Правительство Макдональда управляло Канадой до 1873 года, когда лидер консерваторов был вынужден подать в отставку с поста премьер-министра из-за скандала, связанного со строительством Канадской Тихоокеанской железной дороги. После этого новым премьером стал либерал Александр Маккензи, Макдональд же стал лидером официальной оппозиции. В том же году Либерально-консервативная партия сменила своё название на Консервативную (хотя на выборах ряд кандидатов от консерваторов продолжал выступать под именем кандидатов от Либерально-консервативной партии).

Второе премьерство Джона Макдональда (1878—1891) 

В 1878 году консерваторы во главе с Макдональдом вновь вернулись к власти. В свой второй срок на посту премьер-министра Макдональд проводил политику протекционизма (его курс известен в Канаде как ) — в противовес политике фритредерства и принципа  в отношениях с США, которую проводили либералы. Также при Макдональде шло активное освоение земель Канадского Запада. Вообще принципиальные разногласия между консерваторами и либералами в этот период (и позднее, в XX веке) заключались в вопросах экономической политики (консерваторы выступали за протекционизм, либералы — за фритредерство) и в вопросе о политической ориентации Канады (консерваторы были сторонниками укрепления связей с Британской империей, либералы — за развитие связей с США, ).

Партия в конце XIX — начале XX века 
После смерти Макдональда в 1891 году партия ещё 5 лет находилась у власти — в это время канадское правительство возглавляли Джон Эбботт (1891—1892), Дэвид Томпсон (1892—1894) и Макензи Боуэлл (1894—1896) и Чарльз Таппер (1896). Макдональд был харизматическим лидером, умевшим сплотить партию, и в его отсутствие начали всё более явно проявляться конфликты между англоканадскими и франкоканадскими консерваторами. К этому времени отношения между англоканадцами и франкоканадцами значительно обострились, в частности, из-за политики ассимиляции франкоязычных, проводимой руководством страны (и Консервативной партии как правящей в Канаде). Из-за этого после 1890-х годов влияние Консервативной партии во франкоязычном Квебеке, ставшим надёжным оплотом Либеральной партии, значительно упало. Консерваторам удалось отчасти вернуть себе популярность в этой провинции лишь в 1980-е годы.

На  победу одержала Либеральная партия во главе с Уилфридом Лорье. После этого консерваторы вновь ушли в оппозицию. Лидером официальной оппозиции стал Чарльз Таппер (1896—1901), затем его сменил Роберт Борден (1901—1911).

Первое премьерство Роберта Бордена (1911—1917) 

В 1911 году правительство Лорье попыталось провести через парламент , который предусматривал создание канадского военно-морского флота (в это время собственного ВМФ у Канады не было, её морская оборона осуществлялась ВМФ Великобритании). Этот законопроект вызвал значительный резонанс в канадском обществе; консерваторы, бывшие основными его критиками, указывали, что Канада не нуждается в собственном флоте — это повлечёт за собой ненужные расходы, учитывая, что британский ВМФ и так справляется с обороной побережья Канады. Другим камнем преткновения между либералами и консерваторами был вопрос о свободной торговле с США и о том, на какую страну Канаде стоит ориентироваться — на США или на Великобританию. Роберт Борден выступал с позиций, аналогичных позициям Макдональда в прошлом: Канада должна сохранить тесные связи с метрополией, сближение же с США может пойти ей во вред. На  консерваторы во главе с Борденом одержали победу. После их прихода к власти законопроект о флоте был пересмотрен в пользу значительного сокращения расходов на строительство военных кораблей, а договор о взаимности в торговле с США так и не был подписан.

В 1914 году правительство Бордена объявило о вступлении Канады в Первую мировую войну. В Европу был отправлен Канадский экспедиционный корпус в составе четырёх дивизий. На протяжении всей войны правительство консерваторов подчёркивало, что Канада является партнёром Великобритании и что участие в войне — её долг перед метрополией. Эта точка зрения находила поддержку у англоканадцев, однако вызывало отторжение франкоканадцев, не желавших воевать за чуждые им британские интересы. Ситуация достигла критической точки в 1917 году, когда правительство Бордена ввело призыв в армию (до этого канадская армия комплектовалась добровольцами, однако из-за огромных потерь на фронтах Первой мировой добровольцев не хватало).

Второе премьерство Роберта Бордена. Кризис призыва и создание Юнионистской партии (1917—1920) 
Попытка Бордена ввести в стране призыв обернулась кризисом, затронувшем провинцию Квебек. В этих условиях, осознавая непопулярность своего решения, Борден предпринял попытку создать коалиционное правительство с либералами. Но Лорье отверг его предложение, так как боялся, что его согласие на коалицию может увеличить популярность квебекских националистов во главе с Анри Бурасса. В итоге в коалицию с консерваторами вошла лишь часть либералов. На основе этой коалиции была создана Юнионистская партия, которая выиграла  и сформировала новое правительство. Его возглавил Борден, в него вошли как консерваторы, так и перебежчики из Либеральной партии (). Юнионисты одержали впечатляющую победу во всех провинциях, кроме Квебека, где наоборот, потерпели сокрушительное поражение (завоевав лишь 3 из 62 мест от провинции в Палате общин).

При втором правительстве Бордена завершилась Первая мировая война, что повлекло за собой вывод канадских войск из Европы. В 1919 году по инициативе Бордена и ряда других лидеров юнионистов (в основном бывших консерваторов) Канада приняла участие в интервенции в Россию.

Партия в 1920-х годах 

К моменту отставки Бордена партия переживала не лучшие времена. Кризис призыва 1917 года полностью лишил её поддержки в Квебеке, одной из самых населённых провинций страны. К 1920 году практически развалилась Юнионистская партия: большинство либеральных юнионистов вернулось в Либеральную партию, возглавленную новым харизматичным лидером Уильямом Лайоном Маккензи Кингом. Многие бывшие либералы перешли также в Прогрессивную партию Канады, созданную бывшим министром сельского хозяйства во втором кабинете Бордена Томасом Крераром. В западных, сельскохозяйственных провинциях Канады Прогрессивная партия быстро набирала популярность, оттесняя консерваторов на второй план.

В этих условиях новый лидер партии Артур Мейен попытался сплотить юнионистов. Он провёл реформу партии, преобразовав её из коалиции консерваторов и либералов в единую политическую структуру: до этого Юнионистская партия официально было лишь названием, под которым юнионисты выступали на выборах, оставаясь членами соответственно Консервативной и Либеральной партий. Однако усилия Мейена не увенчались успехом. Большинство либералов покинуло партию; в рядах консерваторов остались лишь немногие либералы, в частности Хью Гатри и Роберт Манион, будущие лидеры Консервативной партии. Была оппозиция действиям Мейена и среди собственно консерваторов: так, консервативный депутат  покинул партию и подал в отставку из парламента в знак протеста против политики партийного лидера.

На  Национальная либеральная и консервативная партия потерпела сокрушительное поражение, заняв третье место после либералов и прогрессистов. Впервые в своей истории она лишилась статуса официальной оппозиции. В марте 1922 года партии было возвращено историческое название — Либерально-консервативная партия.

В 1925 году в Канаде произошёл политический кризис, известный как дело Кинга — Бинга. На  консерваторам удалось получить большинство мест в Палате общин, однако либеральный премьер-министр Маккензи Кинг сумел удержаться у власти, создав правительство меньшинства, поддерживаемое прогрессистами. В сентябре 1925 года Кинг потребовал у генерал-губернатора Джулиана Бинга распустить парламент (чтобы на новых выборах попытаться получить большинство), но Бинг отказал ему, после чего Кинг подал в отставку. Тогда Бинг поручил лидеру консерваторов Мейену сформировать правительство. Второе правительство Мейена продержалось лишь три месяца, до , по итогам которых к власти вновь вернулись либералы Кинга. По мнению канадского историка Нельсона Вайсмана, победе либералов (и, соответственно, поражению консерваторов) на выборах 1926 года способствовало то, что первые выступали с позиций канадского национализма, а вторые — с позиций британского империализма. Особое недовольство канадцев вызвал факт того, что генерал-губернатор действовал без совета правительства (беспрецедентный для канадской политической системы случай), а также то, что Бинг был британцем. При таких настроениях в обществе, считает Вайсман, партия, выступающая за укрепление британо-канадских связей не могла рассчитывать на успех.

После выборов 1926 года Мейен подал в отставку с поста лидера партии. Временным лидером стал бывший либерал Хью Гатри. На прошедшем в 1927 году  новым лидером консерваторов был избран Ричард Бэдфорд Беннетт, получивший 50,2% голосов делегатов против 20,6% у Хью Гатри. И Гатри, и Беннетт одновременно являлись лидерами официальной оппозиции, так как консерваторы были второй по численности, после либералов, партией в Палате общин.

Правительство Ричарда Беннетта. Великая депрессия и борьба с ней (1930—1935) 

На  Консервативная партия вновь пришла к власти. Победу над либералами консерваторам принесло обещание покончить с экономическим кризисом — Канада, как и соседние США, сильно пострадала от Великой депрессии. Первоначально Беннетт пытался бороться с кризисом традиционными для канадских консерватором мерами — введением протекционистских тарифов и сокращением торговли с США, с переориентацией на Великобританию. Однако эти меры не возымели действия: в стране росла безработицы, доходы населения падали. Владельцы автомобилей, которые не могли позволить себе купить бензин и были вынуждены запрягать в свои машины лошадей, чтобы иметь хоть какое-то средство передвижения, окрестили эти импровизированные транспортные средства Bennett buggies. Политика Беннетта привела к тому, что в Канаде, особенно в западной её части, начали набирать популярность социалистические партии и движения — такие как  (будущая Новая демократическая партия) и . Последнему удалось в 1935 году даже выиграть  и сформировать правительство провинции. Нарастал раскол и в рядах самих консерваторов. В 1935 году , министр торговли в правительстве Беннетта, подал в отставку, вышел из партии и создал собственную . Это произошло после того, как Беннетт отказался одобрить разработанный Стивенсом план радикальных экономических реформ. В 1938 году Партия реконструкции прекратила существование, а Стивенс вернулся к консерваторам.

Как и в США при Рузвельте, в Канаде при Беннетте были созданы трудовые лагеря для безработных, однако их создание лишь усугубило напряжённость в обществе. В 1935 году группа безработных из трудовых лагерей в Западной Канаде совершила , где они встретились с двумя министрами правительства Беннетта. В то же самое время в Реджайне произошли столкновения безработных с Королевской канадской конной полицией, жестоко подавленные последней (два человека погибли, десятки получили ранения). Эти события привели к резкому падению рейтинга Консервативной партии. 

В этих условиях канадский премьер был вынужден пойти на ряд радикальных экономических реформ, названных Новым курсом Беннетта (); название и содержание этой инициативы были вдохновлены Новым курсом Рузвельта. Новый курс предусматривал введение прогрессивного налогообложения, установление минимальной заработной платы, ограничение количества рабочих часов в неделю, создание системы страхования по безработице, медицинского страхования, реформу пенсионной системы, а также субсидии для фермеров. Однако эти меры были слишком запоздалы: на  консерваторы выступили неудачно, получив всего 40 мест в Палате общин из 173. К власти вернулся Маккензи Кинг. Наиболее сокрушительное поражение консерваторы потерпели в западных провинциях, где партия заняла не второе, как по всей стране, а третье или даже четвёртое (в зависимости от провинции) место. Это было связано как с невыполнением предвыборных обещаний 1930 года об экономических реформах и борьбе с кризисом, так и с игнорированием правительством Беннетта потребностей фермеров: в частности, Беннетт не прилагал усилий для борьбы с таким явлением, как Пыльный котёл. Позиции Консервативной партии на Западе Канады оказались подорваны на следующие двадцать лет.

Партия в конце 1930-х — начале 1940-х годов. Национальное правительство 
Беннетт сохранял пост лидера партии и лидера официальной оппозиции до 1938 года, когда на прошедшем в этом году  был избран его преемник — Роберт Джеймс Манион, получивший голоса 53% делегатов. На этом же конвенте название партии было изменено с Либерально-консервативной на Национально-консервативную..

На  партия шла под лозунгом создания Национального правительства, призванного объединить все политические силы страны в условиях Второй мировой войны. Однако эта идея, вдохновлённая опытом Юнионистской партии в 1917—1920 годах, нашла гораздо меньшую поддержку: либералы  и члены других партий отказались войти в Национальное правительство. На выборах консерваторы вновь потерпели поражение, а Манион, проигравший выборы в своём избирательном округе, ушёл в отставку с поста лидера партии.

Последние годы. Преобразование в Прогрессивно-консервативную партию Канады (1940—1942) 
После отставки Маниона временным лидером партии стал . В 1941 году лидером вновь стал Артур Мейен: в отличие от прошлых лидеров, он был избран не на партийном конвенте, а на собрании нескольких сотен делегатов от местных организаций партии (попытка созвать конвент для выборов лидера оказалась неудачной), причём его кандидатура была единственной. Мейен, в то время член Сената Канады, подал в отставку из Сената и попытался избраться в Палату общин, но потерпел поражение. В 1942 году он ушёл в отставку с поста лидера. После этого руководство Консервативной партии пригласило возглавить её Джона Брэкена, премьер-министра Манитобы и лидера . Брэкен согласился при условии, что партия будет переименована в Прогрессивно-консервативную.

На этом история старой Консервативной партии Канады завершается. Её преемницей стала Прогрессивно-консервативная партия Канады, существовавшая с 1942 по 2003 годы. В 2003 году она объединилась с партией Канадский союз, воссоздав Консервативную партию Канады.

Лидеры Консервативной партии Канады (1867-1942)

Лидеры Консервативной партии в Сенате

Результаты выборов (1867—1940)

Примечания

Литература 
 Bothwell, Robert; Ian Drummond.  Canada since 1945 (2nd ed. 1989)
 Creighton, Donald. John A. Macdonald: The Old Chieftain. Vol. 2 (1955)
 English, John. The Decline of Politics: The Conservatives and the Party System, 1901–20 (1977)
 Glassford, Larry A. Reaction and Reform: The Politics of the Conservative Party under R. B. Bennett, 1927–1938 (1992).
 Heintzman, Ralph. "The political culture of Quebec, 1840–1960." Canadian Journal of Political Science 16#1 (1983): 3–60.
  A History of Canada: Colony to Nation (1964)
 McInnis, Edgar. Canada: a Political and Social History (1969)
 . The Politics of Chaos: Canada in the Thirties (1972) 

Канадские федеральные политические партии
Политические партии, основанные в 1867 году
Консервативные партии